NGC 3023-1, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Sextant
NGC 3023-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Sextant